Колония Товар () — город в Венесуэле, находящийся на побережье приблизительно в 70 км от Маракай (штат Арагуа). Соседствует с городами Эль Хунквито, Ла Виктория и Маракай. Климат тропический, средняя температура составляет 16 °C. Население составляет около 21 тысяч человек, причём значительная часть — потомки переселенцев из Германии (Кайзерштуль).

История 

В 1843 году из местности Кайзерштуль 358 человек эмигрировали через Гавр в Венесуэлу. Выходцы из Эндингена, Форхгайма, Виля и Обербергена расселились на территории современного Товара и занимались мелким подсобным хозяйством: они занимались выращиванием овощей и первые в Венесуэле стали варить пиво. Их дома были построены в стиле фахверк, популярном в Европе и казавшимся странным в Латинской Америке. Сельская община до 1942 года жила в отрыве от внешнего мира, что позволяло немцам долго сохранять свою самобытность и культуру.

В 1964 с началом строительства асфальтированной трассы в районе на Товар обратили внимание, а влияние извне усилилось. За 15 лет (с 2001 по 2016) население города увеличилось в 1,5 раза. Все чаще налаживаются контакты потомков переселенцев с Германией. Колония Товар стал одной из достопримечательностей Венесуэлы, привлекая множество туристов. Сами потомки переселенцев со временем начинают утрачивать свою самобытность под натиском испаноязычного окружения, однако наиболее старые семьи всё ещё передают свои традиции из поколения в поколение.

Культура 

Находясь в отрыве от немецкоязычного и мало контактируя с испаноязычным населением, переселенцы сумели сохранить многие культурные традиции и в некоторой мере усовершенствовать их. Своеобразие немецкой архитектуры в фахверковом стиле сегодня является лишь способом привлечения туристов, когда большая часть потомков переселенцев предпочитает жить в обычных квартирах. В кулинарном искусстве переселенцы предпочитают не изменять традициям: среди популярных блюд переселенцев кровяная колбаса, рулька, касселер, квашеная капуста, братвурст и блюда из картофеля. К столу часто подают крепкое пиво. Среди традиционных праздников переселенцев только два имеют особенное значение: 8 апреля — день основания Колонии Товар и 11 ноября — день покровителя Святого Мартина.

Особое место в культуре товарцев занимает их язык алеман колоньеро (Alemán Coloniero), который относится к алеманнским диалектам. Сами жители Товара называют его диалекто (Dialecto), дитч (Ditsch), алеман (Alemán) или патуа (Patua). Этим языком владеют лишь некоторые наиболее консервативные товарцы, принадлежащие, как правило, к старым семьям, не допускающим забвения языка. Большая же часть знает его лишь немного либо вообще им не владеет, предпочитая привычный и более популярный испанский.

Галерея

Ссылки 

 
 
 
 
 

Города Венесуэлы